Kertapati (Pagar Jati), een plaats in Indonesië
Kertapati (Air Besi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing